Харес (вазописець) — давньогрецький вазописець.
 Харес (полководець) — афінський полководець.
 Харес (скульптор) — давньогрецький скульптор з Ліндоса.